Serie B i fotboll 1960/1961 innebar att Venezia, Ozo Mantova och Palermo gick till Serie A

Slutställning

Nedlyttningskval 

Triestina nedflyttade till Serie C.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1960 i Italien
1961 i Italien
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960/1961